The Showgrounds (Coleraine)
 The Showgrounds (Newry)